Der Jumpasri United FC () ist ein thailändischer Fußballverein aus Maha Sarakham. Bis 2017 spielte der Verein in der Thai League, der höchsten Spielklasse des Landes. Für die Saison 2018 erhielt der Verein keine Lizenz und wurde für 2 Jahre gesperrt. Ab 2020 kann der Verein wieder in der Thai League 4, Region North/East, starten.

Vereinsgeschichte 

Gegründet wurde der Verein 1977 unter dem Namen FC Osotspa. Er ist ein Werksverein der Firma Osotspa, welche hauptsächlich für ihren Energy-Drink M-150 bekannt ist. Seit 2006 trägt der Verein auch den Beinamen M-150. Die Firma ist zugleich auch Hauptsponsor des Klubs. Zugleich ist das Vereinslogo dem Firmenlogo gleich.

Die Geschichte und die Erfolge des Vereins gehen einher mit dem Trainer Chatchai Paholpat, welcher von 1996 bis 2007 das Amt als Trainer des Vereins innehatte. Alle Erfolge des Vereins konnten unter seiner Leitung erzielt werden. Der Verein nahm in der Saison 1996/97 an der ersten Ausgabe der Thai Premier League teil. Er konnte die Liga jedoch nicht halten und musste in die neugegründete Thailand Division 1 League absteigen. Man belegte in der zweiten Liga den zweiten Platz und kämpfte in den Play-Offs um den Aufstieg gegen die FC Royal Thai Police aus der ersten Liga. Nach Hin- und Rückspielen konnte die Police bezwungen werden und der Verein kehrte in die höchste Liga zurück. Seit dem Wiederaufstieg 1997 ist der Verein inzwischen ein fester Bestandteil der Premier League. 1999 gelang es dem Klub in das Finale des thailändischen FA Pokals einzuziehen. Dort unterlag man dem FC Bangkok Bank allerdings knapp mit 1:2. Mit einem respektablen vierten Platz, schloss man die Liga ab. Nach einem achten Platz in der Folgesaison erreichte wurde das Jahr 2002 das bis dahin erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Der Klub wurde Vizemeister, qualifizierte sich damit für die AFC Champions League und gewann erstmals den Queen’s Cup. In der Champions League Saison 2002/03 konnte mit einem Sieg über den Churchill Brothers SC die Gruppenphase erreicht werden. Doch hatte die Mannschaft in der Gruppenphase nicht den Hauch einer Chance. Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:20 aus drei Spielen schied man aus dem Wettbewerb aus. Sowohl in der Saison 2003/04, als auch 2004/05 beendete man die Saison auf Platz drei der Liga. Zudem konnte jeweils der Queen's Cup verteidigt werden. Insgesamt konnte der Pokal dreimal in Folge gewonnen werden. 2006 blieb erneut nur die Vizemeisterschaft, doch konnte sich erneut für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert werden. Zum Ende der Saison verließ der langjährige Trainer Chatchai Paholpat den Verein.

Osotspa M-150 nahm 2007 am AFC Cup teil, kam jedoch abermals nicht über die Gruppenphase hinaus. Jedoch schlug man sich wesentlich besser als noch ein paar Jahre zuvor in der Champions League. Es konnte der dritte Platz in der Gruppe belegt werden und Osotspa holte 11 Punkte. Mit Platz 9 in der Saison 2007 erreichte man das zweitschlechteste Endergebnis seit dem Wiederaufstieg. Mit Platz 4 konnte dies eine Saison später jedoch gleich wieder korrigiert werden.

Mitte der Saison 2009, zog der Verein von Bangkok nach Saraburi, um sich eine neue und breitere Fanbasis erarbeiten zu können. Damit einher ging die Umbenennung des Vereins in Osotspa-Saraburi. Mit Platz Fünf zum Ende der Saison konnte man sich erneut unter den besten 5 der Liga platzieren. Im erstmals, seit 2001, wieder ausgetragenen FA Cup erreichte der Klub das Halbfinale. Dort schied Osotspa erst im Halbfinale gegen den späteren Pokalsieger FC Thai Port aus.

2010 wurde Pairoj Borwonwatanadilok als neuer Trainer verpflichtet. Unter ihm wurde Osotspa in der Saison 2017 siebter. 2011 schloss der Verein mit einem sechsten Platz ab und 2012 wurde man fünfter der Tabelle.
2013, nach dem der Vertrag mit Pairoj Borwonwatanadilok endete, wurde der ehemalige Trainer von Pattaya United, Chalermwoot Sa-Ngapol, verpflichtet.

In der Saison 2015 zog Osotspa aus der Provinz Saraburi nach Bangkok zurück und nutzte das Rajamangala National Stadium als Heimstätte. Am Ende der Saison zog der Verein von Bangkok in die Provinz Samut Prakan und wurde in Osotspa M-150 Samut Prakan FC umbenannt.

2016 wurde der Verein von Super Power Football Venture übernommen. Fortan spielte der Verein unter dem Namen Super Power Samut Prakan FC.

Ende der Saison gab der Verein bekannt ab 2018 in die Provinz Maha Sarakham umzuziehen und sich mit dem Verein Jumpasri United, die zu dieser Zeit in der Thailand Amateur League spielten, zusammenzuschliessen.
Die Lizenzierung für die Thai League 2 wurde aus finanziellen Gründen nicht erfüllt. Das Team wurde automatisch für 2 Jahre gesperrt. 2020 kann die Mannschaft wieder in der Thai League 4, North/East, starten.

Namensänderungen 
 1977: Gründung als Osotspa FC
 2006: Umbenennung in Ostospa M-150 FC
 2009: Umbenennung in Osotspa-Saraburi FC
 2015: Umbenennung in Osotspa M-150 Samut Prakan FC
 2016: Umbenennung in Super Power Samut Prakan FC
 2018: Umbenennung in Jumpasri United FC

Vereinserfolge 
 Thailand Premier League
 2001/02, 2006 - Vizemeister
 FA Cup (Thailand)
 1999 - Finale
 Queen’s Cup
 2002 - Sieger
 2003 - Sieger
 2004 - Sieger
 Super Cup
 2002 - Sieger
 2006 - Sieger

Stadion 
Bis Ende der Saison 2017 trug der Verein seine Heimspiele im Samut Prakarn SAT Stadium (Thai: สนามกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการ เคหะบางพลี) in Bang Phli in Samut Prakan aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermoegen von 5100 Zuschauern. Der Eigentümer des Stadions ist die Sports Authority of Thailand (SAT).

Spielstätten

Trainer

Beste Torschützen seit 2003

Ehemalige Spieler

Saisonplatzierung

Liga

Pokal

National

International

Erläuterungen / Einzelnachweise

Weblinks 
 Jumpasri United FC bei transfermarkt.de
 Jumpasri United FC bei soccerway.com

Jumpasri United, FC
Gegründet 1977
Sport (Maha Sarakham)